L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du  au  à Rabat, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Magdalena Fręch, remplacée par  Marcela Zacarías
  Beatriz Haddad Maia, remplacée par  Catherine Harrison 
  Ivana Jorović, remplacée par  Kristina Mladenovic
  Ann Li, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Yulia Putintseva, remplacée par  Ulrikke Eikeri
  Laura Siegemund, remplacée par  Dalma Gálfi
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Astra Sharma
  Wang Xinyu, remplacée par  Anna Danilina
  Zheng Qinwen, remplacée par  Tessah Andrianjafitrimo

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Italienne Martina Trevisan remporte le 1er titre de sa carrière en battant en finale l'Américaine Claire Liu.

En double, la paire Japonaise Eri Hozumi / Makoto Ninomiya remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple 
Le , Martina Trevisan remporte son premier titre WTA lors du Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, dominant en finale laméricaine Claire Liu (6-2, 6-1)

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (ATP 2022)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Maroc
Tennis en mai 2022
Sport au Maroc en 2022